Monte Verde kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Senador Cortes (ort), Minas Gerais,

Chile 

 Monte Verde, arkeologisk fyndplats,

Kap Verde 

 Monte Verde, Kap Verde, berg,

Mexiko 

 Monte Verde (dammbyggnad), Nuevo León, Lampazos de Naranjo, 
 Monte Verde, Álamo Temapache, 
 Monte Verde, Chiapas, Amatenango de la Frontera, 
 Monte Verde, Comapa, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar